

Баймирза — село, Акжарський район, Північноказахстанська область
 Баймирза — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Баймирза — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область